Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин — регулярный международный турнир, проводимый Федерацией международного бенди среди женских национальных сборных. Первый турнир был проведен в 2004 году в Финляндии, первыми чемпионками мира стали спортсменки Швеции. В первых шести турнирах неизменно побеждала сборная Швеции, а сборная России занимала второе место. Наибольшее число команд — 8, принимало участие в чемпионатах 2018 и 2020 годов, причём, в 2020 году планировалось участие рекордных 9 команд, но в последний момент команда Китая снялась из-за ситуации с коронавирусом.

В первом чемпионате мира участвовало пять сборных — России, Швеции, Финляндии, Норвегии и США. Начиная со второго чемпионата к ним присоединилась сборная Канады. В третьем (2007) и четвёртом (2008) чемпионатах участвовала сборная Венгрии. В восьмом чемпионате (2016) приняла участие сборная Китая. В девятом (2018) — команды Эстонии и Швейцарии. В десятом (2020) — Японии. В одиннадцатом (2022) — сборные Великобритании и Нидерландов.

Победители и призёры

Общее количество участий и медалей в чемпионатах

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с мячом
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой (женщины)

Ссылки

Примечания